Давид Налбандијан је освојио турнир. У финалу је победио Роџера Федерера 1:6, 6:3, 6:3.

Носиоци

 Роџер Федерер (финалиста)
 Рафаел Надал (четвртфинале)
 Новак Ђоковић (полуфинале)
 Николај Давиденко (одустао пре почетка турнира)
 Фернандо Гонзалез (четвртфинале)
 Џејмс Блејк (друго коло)
 Давид Ферер (друго коло)
 Томи Робредо (друго коло)

<li> Томаш Бердих (друго коло)
<li> Ришар Гаске (друго коло)
<li> Томи Хас (друго коло)
<li> Иван Љубичић (друго коло)
<li> Гиљермо Кањас (треће коло)
<li> Карлос Моја (друго коло)
<li> Хуан Игнасио Чела (друго коло)
<li> Михаил Јужни (друго коло)

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Спољашње везе 
 Главни жреб
 Квалификације

Отворено првенство Мадрида – мушкарци појединачно
Отворено првенство Мадрида 2007.